Hybris kan syfta på

 Hybris (mytologi) – att vilja efterlikna och/eller överträffa gudarna inom grekisk mytologi
 Hybris – ett uttryck för ett sinnestillstånd där en person har en starkt överdriven självuppfattning, se Storhetsvansinne
 Hybris (skivbolag) – ett svenskt musikbolag som grundades under 2004
 Hybris (musikalbum) –  progrockbandet Änglagårds första studioalbum 1992
 Hybris: USA:s strävan efter global dominans – en bok av Noam Chomsky